de Imster Muttekopf (2774 meter), een bergtop in de Lechtaler Alpen, ten noordwesten van Imst
de Holzgauer Muttekopf (2431 meter), een bergtop in de Peischelgroep van de Allgäuer Alpen
de Elmer Muttekopf (2350 meter), een bergtop in de Lechtaler Alpen, ten noordoosten van Elmen
de Egger Muttekopf (2311 meter), een bergtop in de Lechtaler Alpen, ten noordoosten van Bschlabs
de Muttekopf (2284 meter), een bergtop ten noorden van het Hornbachtal in de Krottenspitzgroep in de Allgäuer Alpen
de Muttekopf (2046 meter), een bergtop in de Lechtaler Alpen ten oosten van Kaisers